Конкурс песни Евровидение 1997 (, , ) — 42-й конкурс песни Евровидение, состоявшийся 3 мая 1997 в городе Дублине, столице Республики Ирландия. Ведущими конкурса стали Кэри Кроули и Ронан Китинг (певец группы Boyzone).

В конкурсе принимали участие 25 стран: на Евровидение вернулась Италия, не выступавшая там с 1993 года; также на конкурс вернулись Дания, Германия, Венгрия и Россия, которые официально не были участниками прошлогоднего конкурса, поскольку не прошли предварительное прослушивание. К конкурсу не были допущены Бельгия, Финляндия и Словакия из-за слабых результатов прошлых лет. По собственному желанию отказался выступать Израиль, поскольку дата концерта совпадала с Днём памяти жертв Холокоста.

Победу одержала британская группа Katrina and the Waves с песней «Love shine a light», принеся пятую победу Великобритании суммарно и вторую победу в Ирландии. Второе место заняли хозяева — ирландцы, представленные Марком Робертсом. Третье место заняла Турция, представленная Шебнем Пакер и Grup Etnic. Россия, представленная Аллой Пугачёвой, заняла только 15-е место. Победитель набрал 227 очков, получив высшие баллы от 10 стран (в том числе и от России).

Место проведения конкурса 
Концерт состоялся 3 мая 1997 в городе Дублин на сцене театра «Пойнт-депо». Ирландия выиграла право на конкурс в четвёртый раз за последние пять лет, а Дублин принимал всего конкурс в шестой раз, установив своеобразный личный рекорд. Театр «Пойнт-депо» расположен на берегу реки Лиффи, совсем рядом с портом Дублина. Ранее он принимал конкурсы 1994 и 1995 годов. По сравнению со сценами прошлых лет по размеру сцена театра была намного меньше.

Ведущими шоу стали Ронан Китинг и Кэри Кроули. Дирижёром оркестра Радио и телевидения Ирландии, участвовавшем в конкурсе, стал Фрэнк Макнамара вместо Ноэла Келеана, который дирижировал оркестром в прошлые годы. Оформлением конкурса занималась Пола Фаррел, участвовавшая в подобных мероприятиях в 1988 и 1994 годах.

Правила 
Прошлогодний эксперимент с предварительным прослушиванием аудиокассет жюри оказался неудачным, и Европейский вещательный союз изменил правила. Страны с наименьшим средним баллом за последние 4 года лишались права на участие в конкурсе 1997 года, а страны с худшим результатом за последние 5 лет и вовсе пропускали как минимум два конкурса. Число стран определялось таким образом, чтобы сократить число окончательных участников ровно до 25: в финал автоматически проходили страна-организатор текущего конкурса, 17 лучших стран по баллам за последние пять лет и ещё семь стран, не участвовавших в прошлом году, но транслировавших конкурс и не нарушавших правила. По этому правилу страны разделились на две категории: «активные» и «пассивные» участники. В случае отказа «активного» кандидата Европейский вещательный союз приглашал «пассивного» и утверждал его как участника в случае согласия.

Участникам разрешалось использовать песни без живого сопровождения оркестра — с использованием фонограмм с записью музыкального сопровождения (оркестр убрали в 1999 году окончательно). Впервые в истории конкурса телезрители пяти стран (Австрия, Великобритания, Германия, Швейцария, Швеция) смогли участвовать в определении победителя посредством телефонного голосования, но систему официально утвердили только в 1998 году. Остальные страны использовали классическое жюри по традиции. Оценки жюри от оценок зрителей в пяти странах часто отличались.

Участники 
 Отсеивание слабых стран было не единственным способом привлечь других участников:  лично отказался выступать, поскольку на 3 мая в том году выпадал День памяти жертв Холокоста.  была фактически спасена от дисквалификации отказом Израиля.
 На конкурсе были самые разнообразные стили:  отправила софт-рок-группу Katrina and the Waves,  была представлена рэпером Кёлей Кай,  отправила гёрлз-бэнд E.N.I., напоминавший группу Spice Girls;  была представлена мужской группой стиля 1980-х Blond. Участники стали подходить ближе к европопу, отказываясь от обычной эстрады.

Возвращение

Как участники 
 : Шебнем Пакер (1996)
 : Тор Эндерсен (1988)
 : Беттина Сориат (1996)
 : Маария (1996)
 : Альма Чарджич (1994)
 : Дебби Шерри (1993)

Как бэк-вокалисты 
 : Вольф Эмперхофф (1982)
 : Дорота Мишкевичж (1996)
 : Роберт Амириан (1996)
 : Желька Катавиц-Пиля (1996)
 : Сусанне Карстенсен (1988)
 : Лисе Данданелл (1984, 1985)
 : Мириам Стокли (1990)

Как авторы музыки и слов 
 : Константина Константину (1983)
 : Левент Шокер (1996)
 : Ральф Зигель ( — 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1990; 1992, 1994,  — 1980, 1985)
 : Бернд Майнунгер ( — 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1992, 1994,  — 1980, 1985)
 : Каари Силамаа (1996)
 : Синан Алиманович (1994, 1995, 1996)
 : Стефан Борь (1992)
 : Рэй Агус (1995)

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале

Интересные факты 
 Впервые в истории Евровидения глашатаями от одной страны стали сразу два человека: телеведущий Фредерик Феррер и певица Мари Мириам, победительница конкурса песни Евровидение 1977 года.
 Ирландия, которая заняла 2-е место, получила 12 баллов только от британского жюри. Глашатай от Великобритании Колин Берри заявил: «Вам это наверняка понравится: 12 баллов Ирландии!» (), в ответ на что телеведущий Терри Воган, комментировавший Евровидение, в шутку ответил: «Что ж, зуб за зуб!» ().
 Победная песня Великобритании набрала 227 баллов: все страны дали хотя бы один балл британцам. Британцы получили пять оценок по 10 баллов и рекордные 10 оценок по 12 баллов. Популярность песни стала настолько высокой, что с неё начинали юбилейный концерт Congratulations в 2005 году, посвящённый 50-летию конкурса, а также исполняли в полуфинале Евровидения-2006.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Конкурса песни Евровидение

 
1997 год в музыке